Krišjānis ist der Familienname von

 Dimants Krišjānis (* 1960), sowjetisch-lettischer Ruderer
 Dzintars Krišjānis (1958–2014), sowjetisch-lettischer Ruderer